Внезапный сыч — советская и российская музыкальная группа, основанная в 1989 году.

История 
Группа основана музыкантом и композитором Кириллом Спечинским (Домашняя лаборатория) и вокалистом Петром Матвеевым в середине 1989 года, вскоре к ним присоединился Михаил Малин (Нате!, Нож для фрау Мюллер), до этого записывавший альбом с Брайаном Ино и Лондонским Симфоническим Оркестром.

Первый альбом «Короче, Ты Понял», записывался на студии у Малина и вышел зимой 1990.
В его записи также принимала участие группа Колибри.
Группа стала активно и успешно гастролировать по стране, участвовать в крупнейших музыкальных фестивалях.
Тогда же были сняты видеоклипы — «КТП», «Мама», «Девчонка некислая», «Хей, ковбой!» и «Светка стебалистая». С 1995 года Спечинский плодотворно сотрудничает с группой «Пеп-Си» — итогом этого альянса явился альбом «Три Звезды На Небе», где музыкант является автором большинства композиций.

Начиная с 1996 года состав «Внезапного Сыча» неоднократно менялся. В нём в разное время играли: Виктор и Григорий Сологубы (Странные Игры), Игорь Черидник (Странные Игры), Виктор Лушин и Дима Парфенов (Ослик) (Препинаки), Александр Рыжов (Токио), Юрий "Зигфрид" Лисихин (Волчья Ягода, Мечта, Черный Лукич), Константин Никитин (Stanislavsky, Лев И Страус, ЭР200), Виталий Кудрявцев (Никогда не Верь Хиппи), Миша «Мясо» Иванов (Собака Це Це), Александр Лещев (Лев И Страус), Коля Воронов (Сплин) и другие. Группа выступала в ведущих клубах Москвы и Питера, продолжая завоевывать свою аудиторию.

После смерти Михаила Малина (1996) и Петра Матвеева (2001), собрав новый состав, Спечинский продолжил свои творческие экзерсисы.

В 2004 группа уезжает на два месяца в Японию, где создается альбом «Made in Japan» и пишутся песни к альбомам «Шизаманэ» и «Золотая путевка».

В 2008 году Трэш мюзик бэнд «Внезапный сыч» в обновленном составе завершил выпуск альбома «100% Columbia».
К коллективу присоединяются Вова Узкий (гитара) и Макс Святой (бас).

Летом 2010 года Кеша Спечинский ещё раз обновил состав музыкантов и приступил к работе над новой программой.
В 2015 году состоялся концерт группы в Израиле в 3 городах (К.Спечинский - вокал, гитара, М.Иванов - вокал гитара, Е.Позняков - ударные)
10 марта 2018 года на 53-году жизни скончался лидер группы, Кирилл (Кеша) Спечинский, что, по всей видимости, поставит точку в истории коллектива.

В 2020 году на музыкальном лейбле "OLIVA MUSIC Ltd." было издано два альбома группы: "Внезапный Live" — концертный альбом, записанный в 2013 году и "Dance RMX" — альбом электронных танцевальных ремиксов и каверов на хиты группы.

В 2021 году лейблом "OLIVA MUSIC Ltd." был выпущен фильм "Внезапный Сыч — Концерт на крыше", Режиссёр: Иван Лаврентьев. Съёмки проходили  летом 2013-го года на смотровой площадке гостиницы "Три Моста", в самом центре Санкт-Петербурга.
Этот фильм — уникальная возможность окунуться в атмосферу одного из лучших выступлений легендарной группы "Внезапный Сыч".
Премьера фильма состоялась в Санкт-Петербурге, 02.06.2021 в клубе "Fish Fabrique Nouvelle".

В 2021 году поступила информация о подготовке переиздания альбома «Короче, ты понял».
Переизданием работы планирует заниматься музыкальное издательство «Maschina Records».

Дискография 
 Короче, ты понял (1989)
 Extra (1990)
 7 (2002)
 Made in Japan (2003)
 Орущий Космос (2004)
 Шизамане (2007)
 100 % Columbia (2008)
 Шаболда (2018)
 Внезапный Live (2020)
 Dance RMX (2020)

Составы 
 Классический состав:
 Кирилл Спечинский
 Пётр Матвеев
 Михаил Малин
 Состав 2001—2007:
 Кеша Спечинский — музыка, тексты, вокал, бас-гитара
 Сергей Суконкин — гитара, аранжировки
 Юлия Зубань и Пётр Козельский — бэк-вокал
 Состав 2008:
 Кеша Спечинский
 Леха Фанат
 Вова Узкий
 Макс Святой
 Состав 2010:
 Кеша Спечинский — музыка, тексты, вокал, гитара
 Константин Оганов — таз-бас
 Дмитрий Куницин — клавишные
 Евгений Позняков — ударные, бэк-вокал
 Состав 2012:
 Кеша Спечинский — музыка, тексты, вокал, гитара
 Сергей Суконкин — гитара, аранжировки
 Дмитрий Куницин — клавишные
 Евгений Позняков — ударные, бэк-вокал
 Состав 2015—2016:
 Кеша Спечинский — музыка, тексты, вокал, гитара, программирование
 Миша «Мясо» Иванов — бас, вокал, программирование
 Евгений Позняков — ударные, бэк-вокал
 Алексей «Фанат» Шляков — ударные, вокал, концепт-арт
 Последний состав 2016—2018:
 Кирилл Спечинский — музыка, тексты, вокал, гитара
 Алексей «Фанат» Шляков — ударные, бэк-вокал
 Роман Каретников — бас, звукорежиссура

Литература

Примечания

Ссылки 
 Музыкальная энциклопедия.
 Внезапный сыч на «Спроси Алену».

Рок-группы СССР
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Экспериментальные музыкальные коллективы России